Сі́ммонс () — прізвище англійського походження. Відомі носії:

Персоналії 
 Боб Сіммонс (; 1922—1987) — британський актор та каскадер.
 Боббі Сіммонс (;  1980) — американський баскетболіст, форвард.
 Вільям Джозеф Сіммонс (; 1880—1945) — засновник другого Ку-клукс-клану.
 Генрі Сіммонс (;  1970) — американський телевізійний ведучий і кіноактор
 Ден Сіммонс (;  1948) — американський письменник-фантаст.
 Джин Сіммонс (; 1929—2010) — голлівудська акторка англійського походження.
 Джин Сіммонс (, уроджений Хаїм Віц;  1949) — американський бас-гітарист, вокаліст, актор і підприємець.
 Джон Сіммонс (; 1823—1876) — британський мініатюрист, аквареліст та ілюстратор.
 Джонатан Сіммонс (;  1955) — американський актор.
 Дон Сіммонс (; 1931—2010) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Ерл Сіммонс (DMX) (; 1970—2021) — американський репер і актор.
 Лайонел Сіммонс (;  1968) — американський баскетболіст, форвард.
 Лехуан Сіммонс (;  1993) — бермудський футболіст, нападник.
 Лілі Сіммонс (;  1993) — американська акторка та модель.
 Мелінда Сіммонс (; ?) — британська дипломатка.
 Расселл Сіммонс (;  1957) — американський продюсер і співак.
 Річард Сіммонс (;  1948) — американський інструктор з фітнесу, радіоведучий, актор, танцюрист, співак, комік, і продюсер.

Топоніми 
 Сіммонс — гора у висотах Незалежності в хребті Герітедж у горах Елсворта (Антарктида).

Інше 
 22294 Сіммонс (22294 Simmons) — астероїд головного поясу, відкритий 28 вересня 1989 року.

Див. також 
 Сімонс